Jocul morții se poate referi la:

 Jocul morții (film din 1978) (Game of Death); regia Robert Clouse; cu Bruce Lee, Chuck Norris
 Jocul morții II (1981, Si wang ta)
 Jocul morții (film din 2002) (Gale Force); regia Jim Wynorski; cu Treat Williams 
 Jocul morții (film din 2010) (Game of Death)
 Jocul morții (film din 2011) (The Killing Game)
 Jocul morții (film din 2014) (Gutshot Straight)
 Jocul morții (Star Trek: Voyager)

Vezi și
 Inspectorul Harry și jocul morții